Баширова — женская форма тюркской фамилии Баширов. Известные носительницы:
 Баширова, Гета Фаридовна (1939—1991) — артистка балета, танцовщица, Заслуженная артистка Татарской АССР.
 Баширова, Джульетта Викторовна (род. 1976) — российская поп-певица, радиоведущая, финалистка отборочного тура конкурса Евровидение 2002, одна из первых в России транссексуалов, сменивших пол.
 Баширова, Фирдаус Тимербулатовна (род. 1945) — татарская и башкирская поэтесса, общественный деятель.